Мануэль Йоэль (; 19 октября 1826 — 3 ноября 1890) — еврейский богослов.

Учился в Берлине как иудаизму, так и классической филологии. С 1854 г. преподавал в раввинском училище в Бреслау, в 1863 г. стал главным раввином общины Бреслау.

Основные труды Йоэля связаны с историей иудаизма и еврейской философии как таковых, но прежде всего — с изучением влияния иудаизма и еврейской философии на христианских мыслителей Средневековья. Образцами таких трудов могут считаться «Связи Альберта Великого с Маймонидом» (; Бреслау, 1863), «К генезису учения Спинозы» (; там же, 1871), «Значение Ибн Габироля для истории философии» () и дп. Впрочем, и собственно исследования Йоэля, посвящённые отдельным еврейским авторам, пользовались признанием: это относится, прежде всего, к «Религиозной философии Маймонида» (; 1859). Собрание работ Йоэля первого периода, изданное в 1876 г. под названием «Проблемы истории философии» (), ценилось и в XX веке. Последующие труды Йоэля были собраны и обобщены в двухтомных «Взглядах на историю религии» (; 1880—1883).

Примечания

Литература 
 George Y. Kohler, “Manuel Joel in Defense of the Talmud – Liberal Responses to Religious Antisemitism in Nineteen-Century Germany”, Hebrew Union College Annual 79, (2008/2010), p. 141-163
 Görge K. Hasselhoff "Manuel Joel and the Neo-Maimonidean Discovery of Kant", in: James T. Robinson (ed.) The Cultures of Maimonideanism, Brill (2009)

Ссылки 
 

Еврейские богословы
Богословы Германии
Филологи Германии
Философы Германии
Родившиеся в 1826 году
Родившиеся 19 октября
Умершие в 1890 году
Умершие 3 ноября
Умершие во Вроцлаве
Персоналии по алфавиту
Филологи XIX века